Птахемхат IV (*д/н — бл. 1062 до н. е.) — давньоєгипетський діяч XX династії, верховний жрець Птаха у Мемфісі за володарювання фараона Рамсеса XI.

Життєпис 
Походив з жрецького роду Мемфісу. За правління фараона Рамсеса XI зробив гарну кар'єру й став верховним жерцем Птаха. Також обіймав посаду намісника Мемфісу. Скориставшись у 1080-х роках до н. е. послабленням влади фараона поступово набув значної ваги на півночі Нижнього Єгипту.

Протягом 1070-х років до н. е. став майже незалежним правителем в Мемфісі. Цьому сприяло посилення владі чаті Смендеса в Нижньому Єгипті та Герігора — у Верхньої Єгипті. У 1060-х роках до н. е. набув такої сили, що зумів передати владу верховного жерця своєму синові Ашахету I. Помер близько 1062 року до н. е.

Джерела 
 Kees, Zeitschrift fur Agyptischer Sprache, 87 (1962), 146-9 (includes discussion of Louvre 96)
 K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100—650 BC). 3rd ed. 1996 Warminster: Aris & Phillips Limited.

Верховні жерці Птаха